Vilas Boas (Chaves) — freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Vilas Boas (Vila Flor) — freguesia no concelho de Vila Flor, Portugal
 Vilas Boas (Guiricema) — distrito do município de Guiricema, Brasil
 Vilas Boas (Campo Grande) — bairro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil
 Irmãos Villas-Bôas — três irmãos sertanistas brasileiros
 André Villas-Boas — treinador de futebol português
 Eduardo Villas Bôas — general do Exército Brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos